Staw piszczelowo-strzałkowy () – w anatomii człowieka, górna część ścisłego, ale sprężystego, połączenia kości piszczelowej i strzałki. Na połączenie kości goleni składa się ponadto część dolna – więzozrost piszczelowo-strzałkowy oraz w części środkowej – błona międzykostna goleni.

Powierzchnie stawowe 
Obie powierzchnie stawowe są owalnego kształtu, płaskie („równe”), mniej więcej tej samej wielkości. Płaska powierzchnia stawowa strzałkowa () zlokalizowana jest na kłykciu bocznym kości piszczelowej. Powierzchnia stawowa strzałkowa skierowana jest ku dołowi, ku tyłowi i bocznie, i przylega do powierzchni stawowej głowy strzałki ().

Torebka stawowa 
Torebka stawowa przyczepia się przekraczając granicę chrząstki stawowej jedynie z przodu na kości piszczelowej, a z tyłu na strzałce. Na piszczeli torebka obejmuje fragment linii nasadowej, na strzałce linia nasadowa znajduje się poniżej przyczepu. Z tylną ścianą torebki styka się zachyłek podkolanowy, który tylko czasami (20%) łączy się z jamą stawową, tworząc wówczas potencjalną drogę szerzenia się np. stanów zapalnych z jamy stawowej stawu kolanowego.

Więzadła 
Na przedniej i tylnej powierzchni torebki stawowej biegną wzmacniające pasma tkanki włóknistej. Odpowiednio są to: więzadło przednie głowy strzałki () i więzadło tylne głowy strzałki (). Śledząc kierunek przebiegu więzadeł od głowy strzałki: biegną one poprzecznie lub nieco skośnie do góry, przyśrodkowo, do odpowiednich miejsc kłykcia bocznego kości piszczelowej.

Ruchy 
Ruchomość w stawie jest niewielka. Na staw przenosi się odchylenie kostki bocznej w stawie skokowym górnym podczas zgięcia grzbietowego stopy. Przy zgięciu stawu kolanowego mięsień dwugłowy uda może przesuwać głowę strzałki do tyłu.

Strzałka, w tym staw piszczelowo-strzałkowy, nie bierze udziału w budowie stawu kolanowego i nie wpływa na jego ruchomość.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Anatomia kończyny dolnej
Stawy